Чемпионат Дании по шахматам 1949 года проходил в Копенгагене. Поуль Хаге стал в третий раз чемпионом страны.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1949

Чемпионаты Дании по шахматам
1949 год в шахматах
Спорт в Дании в 1949 году
Спортивные соревнования в Копенгагене